Ron Flockhart ist der Name folgender Personen:

* Ron Flockhart (Rennfahrer) (Ronald Flockhart; 1923–1962), britischer Automobilrennfahrer und Pilot
 Ron Flockhart (Eishockeyspieler) (Ronald Everett Flockhart; * 1960), kanadischer Eishockeyspieler